Donačka Gora steht für:

 Donačka Gora (Donatiberg; 882 m), Berg bei Rogatec, Slowenien
 Donačka Gora (Rogatec), Ortsteil von Rogatec, Slowenien